Халин:

 Халин, Александр Андреевич (род. 1925) — лауреат Государственной премии СССР.
  (1934—2014) — немецкий математик, внёсший вклад в теорию графов.

 Ипполит (Халин) (1928—2002) — священнослужитель Русской православной церкви.